kratica za Hrvatski badmintonski savez
 kratica za Hrvatski biciklistički savez
 kratica za Hrvatski bob-savez
 kratica za Hrvatski boksački savez
 Haber-Boschova sinteza (postupak industrijskog dobivanja amonijaka)

 nekadašnja JNA-kratica za hemijska borbena sredstva